Top Spin steht für:

 Topspin, Schlagart im Tennis und Tischtennis
 Top Spin (Computerspiel), Tennissimulation von Power and Magic/Indie Built
 Top Spin 4, Tennissimulation von 2K Czech
 Top Spin (Fahrgeschäft), Fahrgeschäftstyp
 Top Spin (Film), Dokumentarfilm über Tischtennisspieler (2014)